Ejército de África puede referirse a diferentes unidades militares:

Ejército Español de África, a la rama del Ejército español estacionada en el Protectorado Español de Marruecos (1913-1956).
Ejército de África (Francia), al grupo de unidades militares francesas desplegadas por los territorios del África del Norte Francesa.